Eğerci kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Turkije:

 Eğerci (Gemerek)
 Eyerci (Savaştepe)
 Eğerci (Yayladağı)
 Eğerci (Devrek)
 Eğerci (Çorum)